Игуату:
 Игуату — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Игуату — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Игуату — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Епархия Игуату — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Игуату, Бразилия.